Static — третий студийный альбом американской хеви-метал-группы Huntress. Релиз альбома состоялся 25 сентября 2015 года. Название альбома, трек-лист и обложка были объявлены ещё 15 июня, вместе с аудиофрагментом песни «Flesh».

31 июля 2015 года состоялась премьера музыкального видео на песню «Flesh». 25 сентября 2015 года состоялась премьера клипа на песню «Sorrow».

Это последний альбом, записанный с вокалисткой Джилл Янус до её смерти 14 августа 2018 года.

Список композиций 
Авторы всех песен — Huntress.

Участники записи 
Huntress
 Джилл Янус — вокал
 Блейк Мил — соло-гитара, бас-гитара
 Эли Сантана — ритм-гитара
 Тайлер Мил — ударные

Производственный персонал
 Пол Фидж — производство, звукоинженер, микширование
 Джим Рота — производство
 Вэнс Келли — арт-директор

Примечания 

Альбомы Huntress
Альбомы Napalm Records